Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 19 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Brighton
Sport en Angleterre en 1987
Tennis en octobre 1987